Mauro Esposito (Torre del Greco, 13 de junho de 1979) é um ex-futebolista italiano.

Ligações externas 
 Site oficial

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Pescara Calcio
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do Football Club Grosseto Società Sportiva Dilettantistica